Pentatomoidea — надродина комах ряду Напівтвердокрилі (Hemiptera). Багато видів мають зелене забарвлення.

Класифікація 
Група включає наступні родини:
 Acanthosomatidae Signoret, 1863
 Cydnidae Billberg, 1820
 Dinidoridae
 Lestoniidae China, 1955
 Parastrachiidae
 Щитники (Pentatomidae)Leach, 1815
 Plataspididae
 Scutelleridae Leach, 1815
 Tessaratomidae Stål, 1864
 Thaumastellidae
 Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843
 Urostylidae

Філогенія

Галерея зображень

Примітки 

Клопи
Надродини комах